Анна Анатольевна Касьянова (Мельниченко)(, , Тбилиси) — украинская спортсменка специализирующаяся в легкоатлетическом многоборье.
Чемпионка мира в семиборье (2013). Заслуженный мастер спорта.

Биография 
Родилась 24 апреля 1983 в Тбилиси. Окончила Кременчугский национальный университет им. Михаила Остроградского.
Первый тренер Виктория Козлова. Также тренировалась у Дмитрия Лепы.

Спортивная карьера 
В августе 2012 года в Лондоне на летних Олимпийских играх в семиборье пришла к финишу 10-й с результатом 6392 очка.

В марте 2013 года в Гётеборге на Чемпионате Европы по лёгкой атлетике в помещении выиграла бронзовую медаль в пятиборье с результатом 4604 очков.

В 2013 году Анна Мельниченко завоевала серебро на Суперлиге Кубка Европы и возглавляла мировой рейтинг многоборок.

13 августа 2013 году в Москве на Чемпионате мира по лёгкой атлетике выиграла золотую медаль в семиборье с результатом 6586 очков — став чемпионом мира по лёгкой атлетике. Эта награда стала первым золотом независимой Украины в женском многоборье.

24 августа 2013 года награждена орденом княгини Ольги III степени — за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм.

Названа лучшим спортсменом Запорожья 2013 года

В Запорожье Мельниченко представляла Школу высшего спортивного мастерства, спортивный клуб «Металлург», ФСТ «Украина»

В 2014 году вышла замуж за Алексея Касьянова и сменила фамилию. Согласно международным правилам два года после смены фамилии Анна выступала под двойной фамилией.

В 2017 году была дисквалифицирована на 9 месяцев за применение кломифена.

Примечания

Ссылки 
 
 

Многоборцы Украины
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Кавалеры ордена княгини Ольги III степени
Персоналии:Запорожье